Михаи́л Трофи́мович Петро́в (19 ноября 1924, село Мордовская Паёвка, Пензенская губерния — 24 июня 2013, Саранск) — российский писатель-прозаик.

Член Союза писателей России.

Биография 
Родился 19 ноября 1924 года в селе Мордовская Паевка (ныне — в  Республики Мордовия), в крестьянской семье. Мать — Матрёна Ефимовна (Тряпкина), отец — Трофим Трофимович. В семье, кроме Михаила, было ещё три брата — Трофим, Пётр и Степан.

В 1927 году семья Петровых переехала в село Лопатино Пензенской области. Там Михаил проучился четыре года, потом учился в селе Сатинка.

Окончил в 1942 году Пензенский лесотехнический техникум. Участник Великой Отечественной войны.

После войны поступил на истфак Мордовского пединститута, который окончил в 1951 году. Позже учился на историческом факультете Мордовского университета.

Долгое время занимался журналистской деятельностью. Был собственным корреспондентом газеты «Пензенская правда» (1947—1953); собкором и заместителем ответственного секретаря газеты «Советская Мордовия» (1954—1962). Работал в Мордовском книжном издательстве — сначала редактором (1970), затем директором (1971—1975).

Скончался 24 июня 2013 г. В августе 2013 г. в музее А. И. Полежаева в Саранске состоялся вечер памяти «Исторический романист…». См. об этом: http://saransk.tmweb.ru/about/department-of-social-policy/news.php?ELEMENT_ID=8154

Творчество 
Первую повесть «А было так…» выпустил в Саранске в 1963 году. Бо́льшая часть произведений Петрова посвящена истории Российского государства. В числе его книг — исторические романы «Алена Арзамасская», «Боярин Российского флота», «Румянцев-Задунайский» и другие.

В 2004 году в Мордовском книжном издательстве вышли избранные произведения писателя в 3-х томах.

Награды 
 Заслуженный писатель Мордовской АССР.
 Народный писатель Республики Мордовия.
 Лауреат Государственной премии Мордовии.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте ХРОНОС 
 Народный писатель Республики Мордовия Михаил Трофимович Петров 

Выпускники Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва
Народные писатели Мордовии
Члены Союза писателей России
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века